Coriandrum seselifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Dc. Coriandrum seselifolium ingår i släktet koriandrar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Koriandrar
seselifolium